Rhizocaulus är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Eberhard Stechow 1919. Rhizocaulus ingår i familjen Campanulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Rhizocaulus